Chaudun peut désigner :

Patronyme 

 Christophe Chaudun (1969), homme politique français ;
 Nicolas Chaudun (1962), écrivain, réalisateur et éditeur d'art français.

Toponyme 

 Chaudun, commune française de l'Aisne ;
 Chaudun, ancienne commune française des Hautes-Alpes.